Предеал има више значења:

 Предеал, насеље у округу Брашов у Румунији
 Предеал (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Предеал (Брашов), општина у округу Брашов у Румунији